Матчи плей-офф ВНБА сезона 2016 проходили с 21 сентября по 20 октября 2016 года. В плей-офф турнира вышли восемь лучших команд по итогам регулярного первенства. Полуфинальные и финальные игры в сериях проводились до трёх побед. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стала команда «Лос-Анджелес Спаркс», которая со счётом 3:2 обыграла команду «Миннесота Линкс». «Лос-Анджелес» четырежды выходил в финал ВНБА и трижды становился триумфатором первенства, «Миннесота» же в свою очередь в пятый раз добралась до решающей стадии плей-офф, имея в своём активе также три победы. Самым ценным игроком финала стала Кэндис Паркер, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Сетка

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Полуфиналы

Миннесота — Финикс — 3-0

Лос-Анджелес — Чикаго — 3-1

Финал

Миннесота — Лос-Анджелес — 2-3

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2016
Плей-офф ВНБА